

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (до 16 марта), затем — Калигула (оба — патриции); консулы: Гней Ацерроний Прокул и Гай Петроний Понтий Нигрин (оба — плебеи); консулы-суффекты: Калигула, Клавдий (оба — патриции), Авл Цецина Пет и Гай Каниний Ребил (оба — плебеи); проконсул: Гай Цетроний Микцион (в Бетике); народный трибун: Юний Отон.
 Месяц сентябрь переименован в германик.
 Калигула отправился на Пандатерию и Понтийские острова и привёз прах матери и братьев в Рим.
 Калигула усыновил Тиберия Гемелла, сына Друза Младшего, и объявил принцепсом молодёжи.
 Ирод Антипа прибыл в Рим и потребовал у Калигулы титул царя. Калигула отправил его в Лугдун.
 Калигула сделал тетрархом Батанеи и Трахонитисма своего товарища Ирода Агриппу.
 Наместник Иудеи Марулл.
 Иудейский первосвященник Феофил.
 Коммагена восстановлена как зависимое царство под управлением Антиоха.
 Агриппе I пожаловано царство в Сирии.
 Освящение храма Божественного Августа.
 Свадьба и развод Калигулы с Ливией Орестиллой.
 Землетрясение разрушает Антиохию.

Персия 
 Восстание в Парфии.

Родились 
 Иосиф Флавий, иудейский историк (Ум. ок. 100 г. н. э.).
 15 декабря — Лу́ций Доми́ций Агеноба́рб, будущий император Нерон.

Скончались 

 16 марта — Тиберий, римский император (14—37), умер от болезни или убит.
 осень — Антония Младшая, мать Германика и Клавдия, покончила жизнь самоубийством или убита.
 Альбуцилла — знатная римлянка, ведшая распутный образ жизни и обвинённая в неуважении к величию. Дата смерти предположительна.
 Луций Аррунций — консул Римской империи 6 года; покончил жизнь самоубийством.
 Марк Юний Силан — консул-суффект римской империи 15 года; убит по приказу Калигулы.
 Тиберий Гемелл — внук Тиберия, воспринимавшийся Калигулой как соперник. Убит по приказу Калигулы.
 Маробод, вождь маркоманов, умирает в изгнании.

См. также

Примечание